Grandes esperanzas es una novela de 1860 escrita por Charles Dickens.

El término también puede hacer referencia a:

Cine y televisión
 Grandes esperanzas (1917), película muda protagonizada por Jack Pickford como Pip.
 Grandes esperanzas (1934), una producción de Hollywood dirigida por Stuart Walker.
 Cadenas rotas (1946), una película británica dirigida por David Lean.
 Grandes esperanzas (1959), una versión de televisión de la BBC, producido por Dorothea Brooking.
 Grandes esperanzas (1967), miniserie de la BBC, dirigida por Alan Bridges.
 Grandes esperanzas (1974), una versión de televisión, dirigida por Joseph Hardy.
 Grandes esperanzas (1975), una versión de la televisión británica CGI , dirigida por Robert Fryer ( originalmente previsto como un musical, pero con la música eliminada).
 Grandes esperanzas (1981), miniseries de la BBC, protagonizada por Graham McGrath jóvenes como Pip.
 Grandes esperanzas (1989), una miniserie británica, dirigida por Kevin Connor.
 Grandes esperanzas (1998), una producción de Hollywood dirigida por Alfonso Cuarón.
 Grandes esperanzas (1999), una producción de BBC, dirigida por Julian Jarrold.
  Great Expectations (miniserie del 2011), es una miniserie de la BBC, dirigida por Brian Kirk.
 Grandes esperanzas (2012), película dirigida por Mike Newell y protagonizada por Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Holliday Grainger y Jeremy Irvine.

Música
 Great Expectations, una canción de Kiss de su álbum de 1976  Destructor.
 Great Expectations, una canción de Cat Power de su álbum de 1995 Estimado señor:
 Grandes Esperanzas, una canción de Catupecu Machu de su álbum de 2002 Cuadros dentro de cuadros.
 Great Expectations, una canción por Elbow de su álbum de 2005 Los líderes del mundo libre.
 Great Expectations, un álbum de 1992 Tasmin Archer.
 Great Expectations, un álbum de 2008 por Michael Rose.
 Great Expectations, una canción de The Gaslight Anthem de su álbum de 2008 The '59 Sound

Otros usos
 "Pip" (episodio de South Park), también conocido como "Grandes esperanzas".
 Grandes Expectativas (Hosta), una raza de la planta Hosta.